Dobro Polje (bon champ dans les langues slaves) peut désigner :

Toponymes 
en Bosnie-Herzégovine
 Dobro Polje, un village situé dans la municipalité de Kalinovik et dans la République serbe de Bosnie ;
 Dobropolje, un village situé dans la municipalité de Tešanj, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
en Serbie
 Dobro Polje, un village situé dans la municipalité Boljevac, district de Zaječar ;
 Dobro Polje, un village situé dans la municipalité de Crna Trava, district de Jablanica ;
 Bačko Dobro Polje, une localité située dans la province autonome de Voïvodine ;
en Slovénie
 Dobro Polje, un village situé dans la municipalité de Kranj, district de Radovljica ;

Autre 
 le Dobro Polje, un sommet montagneux de la frontière gréco-macédonienne
 la bataille de Dobro Polje, en 1918, dans les environs du précédent.